Carmen Martínez puede referirse a varias personas:
Carmen Martínez Aguayo, política española.
Carmen Martínez Aguilera, atleta paraguaya.
Carmen Martínez-Bordiú, personaje mediático español.
Carmen Martínez Castro, periodista española.
Carmen Martínez Ramírez, política española.
Carmen Martínez Rebé, directora de producción española.
Carmen Martínez Sancho, matemática española
Carmen Martínez Sierra, cantante lírica y actriz española.
Carmen Martínez Ten, médica y política española.